Een verkeersweg:
N299 (België)
N299 (Nederland), zie Provinciale weg 299
N299 (Zwitserland)